Кла́ра Бори́совна Но́викова (урождённая Ге́рцер; род. , Киев, УССР, СССР) — советская и российская актриса, артистка эстрады, юмористка, певица, телеведущая; народная артистка РФ (1997). Член общественного совета Российского еврейского конгресса.

Биография

Ранние годы 
Родилась 12 декабря 1946 года в городе Киеве, в семье уроженцев Володарска-Волынского Бориса Зиновьевича Герцера (22 июня 1914—2004) — ветерана Великой Отечественной войны, директора обувного магазина на Подоле, и Полины Семёновны (Симы Симховны) Герцер, в девичестве Кулькиной (16 апреля 1920 — 1 декабря 1997) — домохозяйки, позже работницы картонажного цеха на кондитерской фабрике имени Карла Маркса (сейчас «Рошен»).
Папа хотел, чтобы я врачом стала и куда-то в медицинский поступала, сказал: «Если в артистки пойдешь, выпускного платья у тебя не будет». Я возразила, что всё равно пойду, — в общем, пришлось мне на собранные денежки дешёвенькую ткань купить, что-то скроить и с помощью моей любимой преподавательницы театрального кружка Фаины Соломоновны Ковалевской наряд себе сшить.
Окончила Киевскую студию эстрадно-циркового искусства и московский Государственный институт театрального искусства.

Карьера 
В октябре 1974 года стала лауреатом первой премии на V Всесоюзном конкурсе артистов эстрады.

В 1976 году поступила на работу в Москонцерт и с помощью администратора Павла Леонидова поселилась в Москве.

Первые гастроли состоялись в Казахстане.

Создала на эстраде сотни образов, самый известный из которых «Тётя Соня». Создатель образа, автор первого монолога Тёти Сони — Марьян Беленький. Впоследствии монологи тёти Сони писали другие авторы.

В 1990 году Клара Новикова выступила на «Голубом огоньке».

С 1992 года работает в Московском театре эстрадных миниатюр, которым руководил Михаил Жванецкий. В этом же году Клара Новикова получила профессиональную премию «Золотой Остап» на Международном фестивале сатиры и юмора в г. Санкт-Петербурге.

В 1995 году стала лауреатом Кубка Аркадия Райкина на международном фестивале «MORE SMEHA» в г. Рига.

В 2010 году, совместно с театром «Гешер», впервые пробует свои силы в амплуа драматической актрисы, сыграв главную женскую роль в спектакле «Поздняя любовь» (постановка режиссёра Евгения Арье по пьесе Валерия Мухарьямова «В тени виноградника», написанной по мотивам рассказа лауреата Нобелевской премии Исаака Башевиса-Зингера).

Артистка много гастролировала по России и миру, побывала не только в Европе, но и в далеких США и Австралии. На телевидении появлялась в юмористических передачах и праздничных концертах, в том числе с музыкальными номерами. Часто Клара Борисовна появлялась в популярной программе «Аншлаг», которую вела Регина Дубовицкая. Новикова выходила на сцену одна и с коллегами. Так, к числу удачных выступлений относится спетая с Ефимом Шифриным композиция «Коричневая пуговка».

В мюзикле «Снежная королева» она спела дуэтом с Геннадием Хазановым. Артистка также сотрудничала с коллективом «Дискомафия».

В 2014 году на набережной Ялты, на площади у театрально-концертного комплекса «Юбилейный» был открыт памятник «Тёте Соне».

В 2019 году Новикова отправилась в концертный тур по России с музыкально-юмористическим шоу «Я — это я!». Новая программа вызвала восторг у зрителей. Поклонники комедиантки отмечали задорную энергию знаменитости и отборные шутки.

В 2016 году была героем программы «Мой герой» на телеканале ТВ Центр.

2 сентября 2019 года была героем программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на телеканале Россия-1.

В 2020 года была героем программы «Когда все дома» на телеканале Россия-1.

В декабре 2021 года вновь была героем программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на телеканале Россия-1.

Клара Новикова — автор книги «Моя история».

В 2022 году был снят документальный фильм про Клару Новикову «Клара Новикова. Я не тётя Соня!»

Личная жизнь 
Первый муж (1965—1975) — Виктор Новиков, барабанщик, сокурсник по цирковому училищу, работал в Кировоградской консерватории.

Второй муж (1975—2009) — Юрий Леонидович Зерчанинов (1931—2009), спортивный журналист, заместитель главного редактора, заведующий отделом публицистики журнала «Юность». Умер после операции на сердце (не прижился клапан).

Дочь — Мария Юрьевна Зерчанинова (род. 1977), журналистка, преподаёт в университете театральную критику.

Зять — Борис, преподаёт в университете античную литературу.

Внуки Лев (род. 1998), Анна (род. 2002) и Андрей (род. 2008).

Брат — Леонид Герцер, врач, уехал в США после Чернобыльской аварии в 1986 году, живёт в Сан-Диего, женат, его жена Елена тоже врач.

Племянница — Юлия, учится в медуниверситете.

В 2013 году Новиковой был поставлен диагноз «рак молочной железы». Она перенесла операцию, долгое лечение. Позже болезнь отступила.

Работы

Фильмография 
Роли в кино
  — Как это делалось в Одессе (фильм-спектакль)
 1994 — Ералаш (выпуск № 105, сюжет «Цыганка») — учительница, переодевшаяся в цыганку
  — Вы будете смеяться — главная роль
  — Снежная королева (Украина) — ворона Клара
  —  — Осторожно, Задов! — Рита
  — Королева бензоколонки 2 (Украина) — Рогнеда Карповна

Озвучивание
 1975 — Дядя Фёдор, пёс и кот — кот Матроскин в украинской версии мультфильма
 1984 — Подарок для слона — Обезьянка в украинской версии мультфильма
 2003 — День радио (фильм-спектакль) — мама Миши
 2008 — День радио — голос мамы Михаила Натановича

Участие в документальных фильмах
 2008 — Аркадий Арканов. Рояль в кустах (документальный)
 2009 — Роман Карцев. Я знаю, где зимуют раки (документальный)
 2009 — Бесконечный Ералаш (документальный)

Театр 
 2006 — «Поздняя любовь» Валерия Мухарьямова, Режиссёр: Евгений Арье — Этель (Театр на Бронной)

Телевидение 
 «Аншлаг» — участник
 «Чего хочет женщина?» — ведущая
 «Утренняя почта» — ведущая

Песни 
 «Дедушка-сапожник» (муз. О. Фельцмана, сл. Ю. Гарина)
 «Коричневая пуговка»» (с Ефимом Шифриным; песня была исполнена в одном из выпусков телепередачи «Аншлаг»)
 «Плод любви» (муз. А. Гарнизова, сл. Ю. Гарина)
 «Раз на раз» (с группой «Диско-мафия» )

Библиография 
 «Моя история». 2001 — ISBN 5-04-006691-0

Награды и звания 
 Лауреат премии «Золотой Остап» (1992).
 Заслуженная артистка РФ (1992).
 Народная артистка РФ (1997).

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Клары Новиковой
 Клара Новикова на официальном сайте «Юмористы.ру»
 Клара Новикова: «Я не считаю, что есть большая разница между театром и эстрадой!» (Интервью)
 В гостях у Клары Новиковой
 видеоролики на youtube
 Сегодня вечером. Клара Новикова. Выпуск от 10.09.2016
 Сегодня вечером. Клара Новикова: вы будете смеяться! Выпуск от 02.11.2019

Выпускники факультета эстрадного искусства ГИТИСа
Артисты Москонцерта
Члены Общественного Совета Российского еврейского конгресса
Лауреаты Всесоюзного конкурса артистов эстрады
Телеведущие канала «Россия-1»